Кросс-докинг ( «напрямую; пересекать» +  «стыковка; причаливание»), сквозное складирование — процесс приёмки и отгрузки грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения.

Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется в оговоренный срок.

Кросс-докинг может быть нескольких типов:

 одноэтапный кросс-докинг — груз проходит через склад в качестве неизменного отдельного заказа;
 двухэтапный кросс-докинг — прибывший груз заново комплектуется (переоформляется, разделяется по группам, маркируется) и затем отправляется заказчикам;
 трёхэтапный кросс-докинг — несколько разных грузов подвергаются перегруппировке и из них формируются оригинальные партии для отправки заказчикам.
Хранение товара на складе в обоих случаях исключается. Также, как правило, единицей перемещения остаётся поддон без изменения его состава.

Оптимальными для сквозного складирования считаются товары с высоким спросом и значительным объёмом транспортировки: товары массового потребления, пользующиеся постоянным спросом, скоропортящиеся продукты товары высокого качества. 

При небольшом товарообороте, а также при потребности в длительном хранении грузов, организация кросс-докинг невыгодна. И наоборот, компании с большими объёмами дистанционных заказов предпочитают использовать услуги поставщиков кросс-докинга для минимизации издержек на доставку.  [2,3].

Преимущества сквозного складирования 
 Оптимизирует цепочку поставок от точки происхождения до точки продажи.
 Снижает затраты на рабочую силу за счёт меньшего количества операций.
 Снижает общие затраты за счёт сокращения времени хранения и необходимости иметь страховочные запасы.
 Продукция доставляется к дистрибьютору и, следовательно, к покупателю быстрее.
 Снижает или устраняет складские расходы.
 Увеличивает линейку продуктов для розничных продаж.
 Снижает риски, связанные со складированием.

Возможные риски сквозного складирования 
 Потенциальные партнёры могут не иметь необходимой инфраструктуры.
 Для работы необходим адекватный транспортный парк.
 Необходима компьютеризированная система логистики.
 Дополнительная обработка груза может привести к повреждениям продуктов.
 Затраты на оплату труда связаны с перемещением и доставкой запасов.
 Случайное разделение посылок размером больше одного поддона может привести к множественным доставкам или потере заказов.

См. также 
 Логистика

Ссылки 
 Левкин Г. Г. Основы логистики: Учебник / Инфра-Инженерия (2014) 
 Шехтер Дэймон, Сандер Гордон. Логистика. Искусство управления цепочками поставок / Пер. с англ. – М.: Претекст (2008) – 230 с.
 Пензев В. Н. Кросс-Докинг. Журнал "логистика и Управление цепями поставок" №5(52) октябрь (2012)
 Ray Kulwiec, «Crossdocking as Supply Chain Strategy», Target, 3rd Issue (2004)
 Также читайте статью по теме Кросс докинг

Логистика